A holland nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság hetedik futama. A versenyt Assenben rendezték június 29-én.

A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a Moto2-ben Pol Espargaró végzett az élen, míg a Moto3-ban Luis Salom diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Források

Holland
motogp